«Бандитский Йоханнесбург» () — гангстерский боевик режиссёра Ральфа Зимана, вышедший на экраны в 2008 году. Фильм основан на реальных событиях.

Сюжет 
Фильм рассказывает о карьере Лаки Кунене, родившегося в бедной семье и не имевшего средств для продолжения образования в университете. Начав с кражи автомобилей и незаконного извоза, он постепенно стал самым влиятельным криминальным авторитетом района Хиллброу (Hillbrow) в Йоханнесбурге.

В ролях 
 Рапулана Сейфемо — Лаки Кунене
 Ронни Ньякале — Зейкс Мболело
 Джеффри Зекеле — Назарет
 Шелли Мескин — Леа Фридланд
 Кеннет Нкоси — Ситхоле
 Луиза Сент-Клер — Анна-Мария ван Ренсбург
 Малуси Скенджана — Тони Нгу
 Роберт Хоббс — детектив Сварт
 Джафта Мамаболо — юный Лаки
 Мотлатси Махлоко — юный Зейкс

Награды 
 Премьера фильма состоялась 11 февраля 2008 года в рамках Берлинского кинофестиваля. Картина также была представлена на фестивалях в Монреале и Палм-Спрингс и была выставлена от ЮАР на соискание премии Оскар за лучший фильм на иностранном языке, однако не прошла отбор.
 В 2008 году фильм получил приз зрительских симпатий и приз лучшему актеру (Рапулана Сейфемо) на кинофестивале в Дурбане (Durban International Film Festival).
 В 2009 году фильм был удостоен трёх премий Фестиваля кино и телевидения стран Африки в Уагадугу: за лучшую мужскую роль (Рапулана Сейфемо), лучшую операторскую работу (Ник Хофмейер) и лучший монтаж (Дэвид Хелфанд).
 В 2009 году картина получила главный приз The Golden Dhow кинофестиваля в Занзибаре.

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 
  

Фильмы-драмы ЮАР
Гангстерские фильмы
Фильмы на английском языке
Фильмы на африкаанс
Фильмы-биографии ЮАР
Фильмы-боевики ЮАР